Tichilești ist der Name mehrerer Orte in Rumänien:

 Tichilești (Brăila), Gemeinde im Kreis Brăila

 Tichilești (Constanța), Dorf im Kreis Constanța
 Tichilești (Tulcea), Dorf im Kreis Tulcea